Schwendibach ist ein geographischer Name:

 Schwendibach, Ort der Gemeinde Steffisburg im Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern; nis 2019 selbständige Gemeinde

 Schwendibach (Necker), linker Zufluss des Neckers bei Furt, Gemeinde Neckertal, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen 
 Schwendibach (Schwarze Lütschine), rechter Zufluss der Schwarzen Lütschine nach Schwendi, Gemeinde Grindelwald, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern

Siehe auch:
 Schwendebach
 Schwindebach